

Geografia 
Nera – fiume dell'Italia
Nera – fiume della Russia
Nera – fiume della Serbia
Nerà – isola della Grecia, nel Dodecaneso

Altro 
 Nera – singolo di Irama del 2018
 Tomba Nera –  monumento archeologico a Černihiv, Ucraina